Никола́й Ива́нович Соколо́в:
 Соколов, Николай Иванович (1913—1941) — советский футболист, вратарь.
 Соколов, Николай Иванович (1915—2000) — русский советский литературовед, профессор ЛГУ, автор трудов о Глебе Успенском и писателях-народниках.
 Соколов, Николай Иванович (1919—1984) — полный кавалер ордена Славы.